Stielhandgranate (букв. ручная граната с рукояткой) — немецкая осколочная противопехотная наступательная ручная граната с деревянной рукоятью. Могла быть преобразована в оборонительную с помощью металлической съёмной «рубашки» с насечкой для увеличения количества поражающих элементов.

История 
Граната предназначалась в первую очередь для поражения живой силы противника осколками и ударной волной, была разработана в Германии во время Первой мировой войны и впервые поступила в Рейхсхеер в 1916 году.

Для борьбы с бронированными целями и для разрушения заграждений и огневых точек применялись связки гранат.

В 1923-1924 годах в прежнюю конструкцию были внесены незначительные изменения, вследствие чего граната получила наименование Stielhandgranate 24 и выпускалась в данной модификации и стояла на вооружении Вермахта вплоть до окончания Второй мировой войны, в связи с чем в англоязычной и русскоязычной военной литературе условно именовалась гранатой M-24, то есть гранатой образца 1924 года.

Всего за годы Второй мировой войны было изготовлено более 75 миллионов единиц гранат типа Stielhandgranate 24.

Вплоть до 1990-х годов эта ручная граната под наименованием HG-43 стояла на вооружении армии Швейцарии.

У советских солдат граната получила прозвище «колотушка», у англоязычных союзников — «картофелемялка» ().

Конструкция 
Граната состоит из металлического корпуса, внутри которого находится взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры (АСДТ,аммонала) а также пироксилиновыми смесями массой 160—180 г, капсюль-детонатором, и по́лой, закрывавшейся снизу завинчивающейся крышкой деревянной рукоятки с размещённым в ней воспламенительным механизмом. Кроме аммонала для снаряжения этой гранаты применялись и другие взрывчатые вещества, чаще всего гранулированный тротил. Воспламенительный механизм тёрочного типа состоял из дистанционной трубки с капсюлем, стаканчика с тёрочным составом, чашечки стаканчика, проволочной тёрки со свинцовым (или фарфоровым) шариком и шёлкового шнура с фарфоровым кольцом.

Корпус гранаты грунтовался красной краской и окрашивался в полевой серый цвет () или в тёмно-зелёные тона и мог (не обязательно) иметь крючок для ношения гранаты на ремне. В таком виде граната применялась как наступательная и имела радиус поражения осколками около 10-15 м.

Для использования гранаты в качестве оборонительной применялась рубашка из стали или металлокерамического состава с насечками, которая крепилась к корпусу проволокой. Радиус поражения гранаты, оснащённой осколочной рубашкой, увеличивался до 30 м, а дальность разлёта отдельных осколков могла достигать 100 м.

Модификации 
В конце Первой мировой войны, в период острой нехватки сырьевых ресурсов, оборудования (в частности, металла, дерева и токарных станков для изготовления рукояток), а также квалифицированной рабочей силы, в Германии и Австро-Венгрии выпускались упрощённые неразборные гранаты с установленным на заводе капсюлем-детонатором:
 вариант с упрочнённым креплением рукоятки (крепление улучшено за счёт удлинения муфты корпуса и дополнительной фиксации рукоятки гвоздиками) и заменой металлической завинчивающейся крышки на картонный колпачок, фиксируемый лентой из парафинированной бумаги;
 вариант с рукояткой из скрученного в трубку картона (сделана путём навивки картонной спирали на болванку с последующей проклейкой), с удлинённой муфтой, креплением к корпусу шестью гвоздиками и с картонным колпачком.

Известны также изготовлявшиеся полукустарным способом гранаты с рукоятками, в которых вместо тёрочного механизма со шнуром применялся пружинный механизм для ударного воспламенения капсюля.

Порядок применения 

Так как капсюли-детонаторы при поставке гранат в войска (в ящиках по 15 штук) хранились отдельно, для подготовки гранаты к бою следовало открутить от корпуса рукоятку, вставить в него капсюль-детонатор и вновь привинтить рукоятку.

Для применения гранаты нужно было отвинтить крышку в нижней части рукоятки, энергично дёрнуть за выпадавший при этом шнур с фарфоровым кольцом, и немедленно бросить гранату в цель.

При выдёргивании вытяжного шнура, соединённая с ним проволочная тёрка, завитая в спираль, проходя через отверстие в стаканчике выпрямлялась, создавая трение и воспламеняя тёрочный состав. Пламя тёрочного состава зажигало пороховую мякоть замедлителя, которая горела около 4,5-5 секунд. Огонь от пороховой мякоти передавался капсюлю-детонатору (запалу), взрыв которого вызывал детонацию взрывчатого вещества заряда гранаты.

Часто взрыв происходил позже (примерно через 8 секунд), однако отсутствие взрыва по истечении 10-30 секунд после выдёргивания шнура указывало на то, что огонь не достиг запала или запал не сработал, в связи с чем граната не представляла опасности взрыва.

Достоинства и недостатки 

Достоинствами гранаты являлись простота и дешевизна производства (особенно, в условиях военного времени), безопасность при падении (в том числе, в снаряжённом детонатором виде) и невозможность случайного срабатывания (из-за необходимости отвинчивания крышки для извлечения шнура, необходимого для приведения в действие запального механизма), а также возможность метания на большие расстояния благодаря длинной рукоятке и удачному расположению центра тяжести.

Недостатки гранаты являлись оборотной стороной её достоинств: взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры быстро приходило в негодность при малейшем проникновении влаги в корпус, при длительном хранении на складе слёживалось и не детонировало, а тёрочный механизм в условиях сырости или при недостаточно резком выдёргивании шнура не приводил к воспламенению тёрочного состава, что в боевых условиях приводило к довольно многочисленным отказам. По тем же причинам абсолютное большинство сохранившихся до настоящего времени гранат Stielhandgranate 24 и их аналогов, выпускавшихся в период Второй мировой войны, при штатном применении не представляют опасности взрыва.

Другое применение 
Корпус распространённой гранаты Stielhandgranate 24 применялся также при изготовлении противопехотных мин Stielhandgranate 24/D.Z. 35, при этом деревянная рукоятка с запальным устройством отвинчивалась, а на корпус с зарядом взрывчатого вещества с капсюлем-детонатором Sprengkapsel No8 устанавливался с использованием переходника Spannmutter (из-за разного размера резьбы) взрыватель нажимного действия D.Z. 35.

При взрыве такой мины бо́льшая часть осколков корпуса (93-97 %) уходила в землю, а основное поражение наносилось направленной вверх ударной волной.

Так как граната снаряжалась в основном суррогатами, она не обладала мощным фугасным или бризантным действием. Для нанесения значительного урона тяжёлой бронетанковой технике РККА немецкой пехотой практиковался рискованный приём: связка гранат из 3-5 штук при помощи поясного ремня подсовывалась под кормовую нишу башни танка и подрывалась; дистанции взрывателя гренадеру вполне хватало, чтобы спрыгнуть с движущейся машины и укрыться от взрыва. В случае успеха башню срывало с погона или, как минимум, заклинивало. Для поражения танка прорыва КВ-2 было очень действенным средством забросить гранату в ствол 152-мм гаубицы, которой тот был вооружён. Даже если в стволе на момент взрыва не было снаряда, сам ствол утрачивал целостность и при следующем выстреле разрывался.

Источники

Примечания

Ссылки 
 Советский Союз во Второй мировой войне
 Оружие Первой мировой войны
 Анатомия армии
 Сайт Ю. Г. Веремеева Сапер

Военная техника Германии периода Второй мировой войны
Гранаты Второй мировой войны
Ручные гранаты
Гранаты Германии
Появились в 1915 году в Германии